Шмуэл Вайнберг (, , при рождении — Шмил Вайнберг, или Самуил Моисеевич Вайнберг; 12 декабря 1882, Кишинёв, Бессарабская губерния — 1943, концентрационный лагерь Травники или гетто в Лунинце) — российский и польский дирижёр и композитор еврейского театра на идише.

Биография 
Шмил (Самуил Моисеевич) Вайнберг родился в Кишинёве в многодетной и религиозной еврейской семье, его отец — Мойше (Моисей) Вайнберг — был бухгалтером. В семилетнем возрасте самостоятельно научился играть на скрипке, но формального музыкального образования не получил. Рано начал работать — сначала в галентерейной лавке, затем в типографии. В юношеском возрасте увлёкся зарождавшимся театром на идише и в 1899 году был принят актёром в гастролировавшую по Бессарабии труппу Сабсая, в которой также исполнял обязанности скрипача, дирижёра, хормейстера, реквизитора и суфлёра. В последующие годы был дирижёром и концертмейстером трупп Фельдмана, вновь Сабсая, Мееровича и Компанейца, с которыми гастролировал по западным губерниям Российской империи. В Вильне, будучи дирижёром труппы Липовского, написал музыку к спектаклю «Лебедик ун лустик» (Живо и весело) режиссёра и драматурга Иехуды-Лейба Баумволя (1892—1920), отца поэтессы Рахили Баумволь. После успеха этой постановки на протяжении двух лет работал композитором-постановщиком и дирижёром в виленской труппе Гефнера и приобрёл достаточно широкую известность.

Летом 1914 года Шмил Вайнберг получил приглашение в труппу Зандберга в Лодзи, а в 1916 году поступил на работу в варшавские театры «Централь» и «Элизеум» Абрама Каминского. С начала 1920-х годов был музыкальным директором, скрипачом и дирижёром варшавского еврейского театра «Скала», для которого написал музыку к постановкам «Йошке-музыкант» Осипа Дымова, «Ди мамэ гейт» (Мама идёт), «Редактор Качке» Якова Хохштейна и другим. В этом театре началась музыкальная карьера его сына — композитора Моисея Вайнберга (тогда известного как Мойше Вайнберг), который с десятилетнего возраста выступал пианистом в сопровождающем постановки оркестре, а несколькими годами позже сам стал директором нескольких постановок театра.

В 1930-е годы Шмуэл Вайнберг работал в варшавском театре «Самбатион» Исаака Ножика, написал музыку к пяти театральным ревю, а также к пьесе «Златэ ди рэбэцн» (Злата-раввинша) И. Ножика. В качестве скрипача и дирижёра осуществил несколько граммофонных записей для польской звукозаписывающей фирмы Syrena, в том числе в сопровождении известного кантора Якова Кусевицкого. Вместе с сыном участвовал в музыкальном сопровождении кинофильма «Fredek uszczęśliwia świat» (1936, автор музыки и музыкальный руководитель оркестра).

После оккупации Польши немецкими войсками Шмуэл Вайнберг бежал в Пинск; его жена и дочь Эстер (1922—1943) были интернированы в гетто Лодзи, откуда депортированы в концентрационный лагерь Травники, где погибли. Их сыну, композитору Моисею (Мечиславу) Вайнбергу, удалось бежать в зону советской оккупации, из западной Белоруссии — в Ташкент, где он женился на дочери народного артиста СССР Соломона Михоэлса.

Семья 
 Жена — Соня (Сара) Вайнберг (1888—1943), была актрисой еврейских театров Лодзи и Варшавы, гастролировала вместе с мужем.
 Сын — композитор Моисей Самуилович Вайнберг. В сохранившихся в «Архиве актов гражданского состояния» Варшавы документах родителями Моисея Вайнберга указаны Самуил Вайнберг и Сура-Двойра Штерн (в документах 1982 года сам композитор указал девичью фамилию матери: Котлицкая).
 Племянник (сын его старшей сестры Хаи Моисеевны Вайнберг) — беспартийный делопроизводитель Военно-революционного комитета Бакинской коммуны Исай Абрамович (Ицхок Аврумович) Мишне (1896—1918) — был расстрелян в 1918 году в составе 26 бакинских комиссаров. Племянница Софья Абрамовна Мишне (1899, Кишинёв — 1944, Москва) была замужем за скульптором В. И. Ингалом.

Публикации 
 דער לוסטיקער פֿױגל (счастливая птичка). Из оперетты И. А. Бермана «Борг мир дайн вайб» (одолжи мне свою жену), аранжировка Шмуэла Вайнберга. Либретто Аншела Шора. Вильна, 1913.

Дополнительные материалы 
 Грамзаписи двух литургических композиций Я. Кусевицкого в сопровождении оркестра п/у Шмуэла Вайнберга (1929)
 Фотогалерея семьи Вайнберг
 Самуил Вайнберг с дочерью Эстер и сыном Мойше
 Фотопортрет в музее Яд-Вашем (Иерусалим)
 Сара Вайнберг с детьми Мойше и Эстер

Литература 
 Залмен Зилберцвайг «לעקסיקאָן פֿון ייִדישן טעאַטער» (Zalmen Zylbercweig, 1894—1972, Лексикон фун идишн театэр — Лексикон еврейского театра в 6 тт.). Нью-Йорк—Буэнос-Айрес, 1931—1969.

Примечания 

Родившиеся в Бессарабии
Композиторы Польши XX века
Жертвы Холокоста
Персоналии:Варшава
Умершие в концлагерях нацистской Германии
Умершие в Лунинце
Узники Лодзинского гетто